Diese Liste von Staaten nach Alphabetisierungsquote sortiert die Staaten der Welt nach der Quote ihrer Lesefähigkeit, bemessen an Einwohnern, die über 15 Jahre alt sind und lesen und schreiben können. Gelistet werden Daten des Jahres 2015 aus The World Factbook des US-amerikanischen Geheimdienstes CIA.

Der Alphabetisierungsgrad gibt Auskunft über den Entwicklungsstand eines Landes und den Bildungsstand seiner Bevölkerung. Die weltweite Quote lag 2015 bei 86,3 %, für Frauen bei 82,7 % und für Männer bei 90,0 %. Von den weltweit rund 780 Mio. Analphabeten (Illiteraten) leben etwa 75 % in den armen Regionen des Mittleren Ostens, Südasiens und Sub-Sahara-Afrikas.

Die folgende Liste ist bei gleichem Wert alphabetisch sortiert (nicht mitgezählt sind funktioneller Analphabetismus und Lese- und Rechtschreibschwächen):

Einzelnachweise 

Alphabetisierungsquote
Staaten Alphabetisierung